

Топар — селище, Абайський район, Карагандинська область
 Топар — село, Балхаський район, Алматинська область
 Топар — рукав дельти річки Ілі

Див. також 
 Балатопар